Португалската висша лига () е най-горната дивизия за португалските професионални футболни клубове. Позната е още като Лига Португал Bwin, на името на основния спонсор в шампионата на Португалия. В нея взимат участие 18 клуба през всеки сезон, но само пет от тях са печелили титлата.

В над 80-годишното съществуване шампионатът е доминиран от така наречените „Трите големи“ (Бенфика, ФК Порто и Спортинг Лисабон), които имат общо 86 титли, а Белененсеш и Боавища печелят другите две.

Формат 
От сезон 2006/07 броят на клубовете състезаващи се в португалската лига е редуциран на 16, вместо 18 от предните сезони. От сезон 2014/15 в лигата отново се състезават 18 отбора. По време на шампионата всеки клуб играе с другите по две срещи при разменено домакинство в общо 34 шампионатни кръга. В края на шампионата, отборите заели последните две места в крайното класиране, изпадат в Лига де Онра, а първите два класирали се отбора от Лига де Онра продължават участието си през следващия сезон в елитната Португалска лига. Шампионът на страната влиза директно в групите на Шампионска лига, а вицешампионът играе квалификации срещу един съперник в два мача на разменено гостуване. Клакиралите се на 3-то място се класират за групите на Лига Европа, а 4-тият играе квалификации срещу два отбора в 4 мача. Ако победителят от турнира за Купата на Португалия завърши в топ 4 в първенството, то завършилият на 4-то място влиза директно в групите на Лига Европа, а 5-ият играе квалификации.

Членове за сезон 2019 – 2020

Шампиони

Шампиони по клубове

Класиране в ранглистата на УЕФА

Серия А 

Информацията е актуална към 1 юни 2016 г.

Клубно класиране 
Информацията е актуална към 1 юни 2016 г.

Почетни листи

Участия 
 До 20 февруари 2021 г.

Голмайстори 
 До 20 февруари 2021 г.

Външни препратки 
 Официален сайт
 Portuguese Futebol.com » Информация за португалски футбол
 Новини, свързани с португалски футбол

Турнири по футбол в Португалия